Straffheit steht für:

 Straffheit (Haut), siehe Dermis
 Straffheit (Stoff), siehe Bügelfalte

in der Mathematik
 Straffes Maß, ein spezielles Maß in der Maßtheorie
 Eigenschaft einer Familie von Verteilungsfunktionen, siehe straffe Familie von Verteilungsfunktionen.
 Straffheit (Differentialgeometrie): Flächen mit minimal möglicher Absolutkrümmung
 Eine Eigenschaft einer Blätterung in der Differentialgeometrie und Topologie, siehe straffe Blätterung